59-й чемпионат мира по бобслею и скелетону прошёл с 20 февраля по 1 марта в 2009 году в городе Лейк-Плэсид на Олимпийской санно-бобслейной трассе.

Бобслей

Мужчины

Соревнование двоек

Соревнование четвёрок

Женщины

Соревнование двоек

Скелетон

Соревнования у мужчин

Соревнования у женщин

Смешанные команды

Медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте bsd-portal.de (нем.)
 Результаты чемпионата мира в соревновании среди бобслеистов (анг.)
 Результаты чемпионата мира в соревновании среди скелетонистов (анг.)

Международные спортивные соревнования в Лейк-Плэсиде
Февраль 2009 года
Март 2009 года
Чемпионаты мира в США
Международные соревнования по бобслею в США